Jastremski ist der Familienname folgender Personen:

 Chet Jastremski (1941–2014), US-amerikanischer Schwimmer
 Lenn Jastremski (* 2001), deutscher Fußballspieler